Antonio Díez Mateo (Valladolid, España, 12 de enero de 1953) es un exfutbolista español que se desempeñaba como defensor.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Valladolid
Futbolistas del Real Valladolid Club de Fútbol en los años 1970
Futbolistas del Real Valladolid Club de Fútbol en los años 1980
Futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca en los años 1980
Nacidos en Valladolid